Ро може да се отнася за:

 Ро, 17-ата буква на гръцката азбука
 Ро (), град в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Милано
 Ро (), град в Италия, административен регион Емилия-Романя, провинция Ферара, община Рива дел По